formatowanie tekstu
 formatowanie warunkowe
 formatowanie dysku
 formatowanie niskopoziomowe
 formatowanie kodu